L'edizione 1960-61 della Eredivisie vide la vittoria finale del , che conquista il suo sesto titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Henk Groot dell', con 41 reti.

Stagione 
In questa stagione il campionato viene vinto dal , che interrompe così il digiuno che dura da più di vent'anni. In questa squadra militano tra gli altri Coen Moulijn, Frans Bouwmeester, Cor van der Gijp, Henk Schouten e Rinus Bennaars.

In campo internazionale è invece breve il cammino dei campioni in carica dell' nella massima manifestazione continentale, che vengono subito eliminati dal . Nessuna squadra olandese partecipa invece alla neonata Coppa delle Coppe, anzi, in questa stagione non viene nemmeno disputata la KNVB beker.

Classifica finale 

Legenda:
      Campione d'Olanda e ammessa alla Coppa dei Campioni 1961-1962
      Partecipanti alla Coppa Piano Karl Rappan 1961-1962
      Partecipanti alla Coppa delle Fiere 1961-1962
      Retrocessa in Eerste Divisie 1961-1962

Verdetti 
   campione dei Paesi Bassi 1960-1961.
  qualificato alla Coppa dei Campioni 1961-1962.
  ,  e  promosse in Eredivisie 1961-1962
  ,  e  retrocesse in Eerste Divisie.

Risultati

Calendario

Tabellone

Statistiche

Record 
 Maggior numero di vittorie:  (22)
 Minor numero di sconfitte:  (5)
 Miglior attacco:  (102 gol segnati)
 Miglior difesa:  (40 gol subiti)
 Miglior differenza reti:  (+60)
 Maggior numero di pareggi:  (13)
 Minor numero di pareggi:  (2)
 Minor numero di vittorie:  (4)
 Maggior numero di sconfitte:  (22)
 Peggior attacco:  (28 gol segnati)
 Peggior difesa:  (81 gol subiti)
 Peggior differenza reti:  (-53)

Classifica marcatori

Note

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1960
Calcio nel 1961
Campionato olandese di calcio